Розанна Лорен Арке́тт (, 10 августа 1959 года, Нью-Йорк) — американская актриса.

Биография

Происхождение 
Происходит из актёрской семьи Аркетт, самая старшая из пяти детей актёра Льюиса Аркетта. Является старшей сестрой актрисы Патрисии Аркетт и актёра Дэвида Аркетта.

Её дедушка, Клифф Аркетт — телевизионный комик, отец — актёр и один из основателей сатирического театра импровизации Committee. Благодаря этому влиянию в семье Розанна рано проявила интерес к актёрской работе. Она росла в либеральной семье. В 15 лет Розанна решила путешествовать по стране автостопом.

Карьера 

С 17 лет успешно снималась в небольших ролях на телевидении и в кино. В 1982 году была номинирована на премию «Эмми» за роль в телевизионном фильме «Песнь палача». В этом же году вышел сингл «Rosanna» группы Toto с альбома Toto IV. Песня была написана Дэвидом Пэйчем и посвящена Розанне Аркетт, с которой встречался участник Toto Стив Поркаро. Песня имела большой успех: 2-е место в Billboard Hot 100 и премия Грэмми. В 1983 году у Розанны первая главная роль, фильм «Крошка, это ты!»

Популярность настигла Аркетт в 1985 году, когда она снялась в комедии «Отчаянно ищу Сьюзен» вместе с начинающей поп-певицей Мадонной. За этот фильм Розанна получила премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана, а также была номинирована на Золотой глобус. Далее — роль в успешном у критиков фильме «Сильверадо», затем — съёмки у Мартина Скорсезе в «После работы» и неудачный «Восемь миллионов способов умереть». После поездка в Европу и съёмки у Люка Бессона в его первом англоязычном фильме «Голубая бездна». В 1989 году ещё одна роль у Скорсезе, в фильме «Нью-йоркские истории» (эпизод «Уроки жизни»). В этот период обыкновенно ей доставались роли необычных, сумасшедших и эксцентричных женщин, отрицающих общественные нормы.

В сентябре 1990 года Розанна появилась на обложке журнала «Playboy». Позже она сказала, что это было сделано без её ведома. В 1990-х годах заметными ролями стали второстепенные роли в популярных фильмах, в «Криминальном чтиве» Тарантино, в «Автокатастрофе» Кроненберга и в «Девяти ярдах».

В 2000-х годах поставила как режиссёр несколько документальных фильмов (например «В поисках Дебры Уингер»). Продолжает сниматься в кино и сериалах.

Личная жизнь 
В 1979—1980 годах Розанна была замужем за кинорежиссёром Энтони Греко.

В 1986—1987 годах Розанна была замужем за композитором Джеймсом Ньютоном Ховардом (род. 1951).

В 1993—1999 годах Розанна была замужем за ресторатором Джоном Сиделом. У бывших супругов есть дочь — Зои Блю Сидел (род. 23.10.1994).

С 18 августа 2013 года Розанна замужем в четвёртый раз за банкиром Тоддом Морганом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Розанна Аркетт на сайте Allrovi

Розанна
Лауреаты премии BAFTA
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США